hrabstwo Bibb (ang. Bibb County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Bibb (ang. Bibb County) w USA, w stanie Georgia